Jiaozhou eller Jiāozhōu kan syfta på:

Jiaozhou – en bukt i Shandong-provinsen
Jiaozhou, Qingdao – en stad i Shandon
Jiāozhōu – en före detta tysk koloni vid bukten Jiaozhou, se Kiautschou

WP:Projekt Kina